Cette page décrit la liste des caractères Unicode codés de U+E000 à U+EFFF en hexadécimal ( à  en décimal).

Sous-ensembles 
La liste suivante montre les sous-ensembles spécifiques de cette portion d’Unicode.

Liste

Zone à usage privé () 

U+E000 est le premier caractère de la zone à usage privé du plan multilingue de base, son utilisation dépend des polices d’écriture.

Articles connexes 
 Unicode
 Table des caractères Unicode
 Aide:Caractères spéciaux

00E